Rivière Gosselin peut se référer à:

Toponymes

Rivière Gosselin (rivière Nicolet), un cours d'eau dont l'embouchure se déverse dans la rivière Nicolet dans la municipalité de Saint-Samuel, dans la MRC de Arthabaska, dans la région administrative du Centre-du-Québec, au Québec.
Rivière Gosselin (rivière Fortier), un tributaire de la rivière Fortier (rivière Gatineau) dont les eaux se déversent successivement dans la rivière Gatineau et dans la rivière des Outaouais, dans La Tuque, en Mauricie, au Québec.